Tempel – centro abitato dei Paesi Bassi
 3808 Tempel – asteroide della fascia principale
 sinagoga Tempel – sinagoga di Cracovia
 Ernst Wilhelm Leberecht Tempel – astronomo tedesco
 Henk Tempel – calciatore olandese

Pagine correlate

 Cometa Tempel